

Persone 
 Montecuccoli (famiglia) – antico casato modenese, che annovera fra i suoi discendenti:
 Raimondo Montecuccoli, condottiero
 Giovanni Battista Caprara Montecuccoli, cardinale
 Alberto Montecuccoli-Laderchi – nato a Vienna il 1º luglio 1802 
 Georg Leo Caprivi di Caprara di Montecuccoli – generale e cancelliere tedesco, (Charlottenburg 1831 – Skyren, Brandeburgo, 1899)
 Ercole Pio Montecuccoli
 Giovanni Cavazzi da Montecuccolo – missionario (Montecuccolo 1621 – Genova 1678).

Navi 
 Classe Raimondo Montecuccoli – classe di incrociatori leggeri della Regia Marina Italia 
 Raimondo Montecuccoli (incrociatore)
Raimondo Montecuccoli (P 432)

Luoghi geografici 
 Montecuccolo – castello e località in comune di Pavullo nel Frignano in provincia di Modena luogo di origine della famiglia Montecuccoli.
 Montecuccoli – piccola frazione montana di Barberino di Mugello in provincia di Firenze

Castelli 
 Castello di Montecuccoli a Pisino in Croazia appartenuto per molti anni ad un ramo della famiglia Montecuccoli.